

Cinema
Here We Go Again – film del 1942 diretto da Allan Dwan
Here We Go Again – film del 2010 diretto da Don Hampton, Gardy Raymond

Musica 
 Here We Go Again! – album dei The Kingston Trio del 1959
 Here We Go Again – singolo di Ray Charles del 1967
 Here We Go Again! – album dei Country Joe and The Fish del 1969
 Here We Go Again – traccia dell'album Menlove Ave. di John Lennon del 1986
 Here We Go Again – traccia dell'album He's the DJ, I'm the Rapper di DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince del 1988
 Here We Go Again – traccia dell'album Hectic degli Operation Ivy del 1988
 Here We Go Again – album dei Baha Men del 1996
 Here We Go Again – traccia dell'album Barely Legal dei The Hives del 1997
 Here We Go Again – singolo di Aretha Franklin del 1998, dall'album A Rose Is Still a Rose
 Here We Go Again – album degli SR-71 del 2004
 Here We Go Again – album di DMX del 2005
 Here We Go Again – traccia dell'album All We Know Is Falling dei Paramore del 2005
 Here We Go Again – album di Red Steagall del 2007
 Here We Go Again – album di Demi Lovato del 2009
 Here We Go Again – singolo di Demi Lovato del 2009, dall'album omonimo
 Here We Go Again – singolo di Governor del 2010, dall'album A Touch of Magic

Televisione 
 Here We Go Again – serie televisiva statunitense degli anni 1970